Tainui steht für

 Tainui Waka, ein mythologisches Kanu (Waka), das an der Besiedlung Neuseelands beteiligt war
 Tainui (Stammesvereinigung), eine Stammeskonföderation der Māori in Neuseeland

 Waikato-Tainui, ein Stamm (Iwi) der oben benannten Konföderation